Ein Barockengel ist 
 eine Putte
 der Spitzname eines Fahrzeugs von BMW, siehe BMW 501/502
Taufengel
Titel
Der Barockengel Kriminalfilm von Dieter Lemmel (1966)

Siehe auch:

Posaunenengel